Торбан:

 Торбан — украинский народный струнный щипковый музыкальный инструмент (30 — 40 струн), из семейства лютневых.
 Торбан, Владимир Александрович (род. 1932) — заслуженный мастер спорта по баскетболу.